Nokiansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nokiansaari (ö i Övre Birkaland), 
 Nokiansaari (ö i Tammerfors), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar